Les élections provinciales néerlandaises de 2023 () se déroulent le  afin de renouveler les États provinciaux des douze provinces des Pays-Bas.

Celles-ci mènent à un véritable bouleversement des rapports des forces en présence. Le Mouvement agriculteur–citoyen (BBB) de Caroline van der Plas, fondé en 2019, d'orientation agrarienne et populiste, devient la première force politique des Pays-Bas avec près de 20 % des suffrages exprimés. Il devient majoritaire dans chaque province, une première historique pour un parti aux Pays-Bas. Ce vote pour le BBB peut être expliqué par un mécontentement d'un partie de la population par rapport aux mesures du gouvernement visant à limiter les émissions de nitrogène. 

L'ensemble des autres forces politique semble pâtir de la percée du BBB, en particulier l'Appel chrétien-démocrate (CDA) et le Forum pour la démocratie (FvD) qui, lui, s'effondre par rapport à sa victoire en 2019. Les partis JA21 et Volt font également leur entrée dans les États provinciaux.

Contexte 
Ces élections constituent un test important pour le quatrième cabinet du Premier ministre Mark Rutte et sa coalition quadripartite (VVD-D66-CDA-CU). En effet, les élections provinciales élisent indirectement le 30 mai 2023 la Première Chambre, où le gouvernement n'a pas la majorité.

Le scrutin se tient le même jour que les élections à l'Office des eaux () ainsi que les élections au Conseil des îles des Pays-Bas caribéens ().

Assemblées sortantes

Système électoral 

Les États provinciaux (Provinciale Staten) sont les législatures des douze provinces des Pays-Bas. Dans chaque province, les sièges composant l'État provincial sont pourvus pour cinq ans au scrutin proportionnel plurinominal avec listes ouvertes et vote préférentiel, sans seuil électoral, dans une unique circonscription correspondants aux limites de la province.

Les électeurs disposent d'un vote préférentiel qu'ils peuvent attribuer à l'un des candidats de la liste qu'ils choisissent. Après décompte des suffrages, la distribution des sièges se fait à chaque parti à la proportionnelle, selon la méthode D'Hondt, qui favorise les gros partis. Les sièges sont ensuite attribués aux candidats des partis dans l'ordre établi par leur listes. Cependant, si un candidat d'une liste recevant un siège réunit un nombre de votes préférentiel représentant au moins 25 % du quotient électoral , un siège lui est attribué en priorité. Si plusieurs candidats d'une même liste franchisse ce seuil, les sièges leur sont attribués par ordre décroissant de vote préférentiel. Une fois répartis les sièges des candidats , la répartition reprend suivant l'ordre établis par les listes.

Le nombre de sièges dans chaque province varie en fonction de sa population. Il est au minimum de 39 pour les provinces de moins de  habitants et au maximum de 55 pour celles de plus de  d'habitants. En 2023, le total de sièges cumulé dans les douze états est de 572.

Les membres cumulés des douze États provinciaux constituent l'un des collège électoraux utilisé deux mois plus tard pour les élections sénatoriales afin de renouveler les membres de la Première Chambre, la chambre haute du parlement néerlandais. Dans les  communes de Bonaire, Saba et Saint-Eustache, qui constituent les Pays-Bas caribéens, les résidents néerlandais élisent en même temps que les élections provinciales leurs représentants, qui forment des collèges électoraux à part qui se joint à celui continental lors de ces élections sénatoriales.

Résultats

Au niveau national

Par province

Brabant-Septentrional

Drenthe

Flevoland

Frise

Groningue

Gueldre

Hollande-Méridionale

Hollande-Septentrionale

Limbourg

Overijssel

Utrecht

Zélande

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Élections sénatoriales néerlandaises de 2023
 États provinciaux (Pays-Bas)

Lien externe 
  sur le site officiel du gouvernement des Pays-Bas

2023
Provinciales
Politique en mars 2023